Frauneder ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Frauneder (1908–1942), österreichische Widerstandskämpferin und Opfer des Nationalsozialismus
 Edi Frauneder, österreichischer Koch
 Franz Frauneder (* 1927), österreichischer Ruderer
 Herta Frauneder (1912–1999), österreichische Architektin